Al-Mamún puede referirse a:

 Al-Mamún, califa abbasí de Bagdad.
 Al-Cásim al-Mamún, califa de Córdoba.
 Al-Mamún de Toledo, rey de la Taifa de Toledo.
 Abu El Ola, emir de los almohades, llamado Al-Mamún.